Чемпионáт СССР по лёгкой атлéтике — главное легкоатлетическое соревнование внутри СССР с 1922 по 1991 годы. Проводился ежегодно с 1934 года (за исключением 1941 и 1942).

Предыстория 
Счёт чемпионатов СССР принято вести с 1920 года, когда в Москве на стадионе общества любителей лыжного спорта состоялись соревнования сильнейших в то время легкоатлетов, вошедшие в историю под названием «Предолимпиада». В этих состязаниях приняли участие 85 легкоатлетов (только мужчины), представлявших 11 городов страны и Балтийский флот.
2 года спустя лучшие легкоатлеты страны вновь собрались на свой чемпионат, получивший название «Первенство РСФСР». На этот раз число участников достигло уже 200.

1923—1940 
В 1923 и 1924 годах они проходили под названием «Всесоюзный праздник физической культуры» и собирали уже более 300 спортсменов. На старт первенства РСФСР 1927 года вышло более 800 участников из 20 команд городов и районов страны, а также зарубежные спортсмены из четырёх стран.

В 1928 году чемпионат проходил в рамках всесоюзной спартакиады. В составе команд 5 союзных республик, 12 районов РСФСР и 11 иностранных делегаций выступили 1281 человек.

В первой половине 1930-х годов под разными названиями состоялись ещё 3 чемпионата страны: всесоюзные соревнования 1931 года, всесоюзные межведомственные соревнования 1934 года, всесоюзный слёт мастеров 1935 года.

В 1936 году чемпионат получил официальное название — «Лично-командное первенство СССР». С этого момента чемпионаты проводятся регулярно, каждый год (за исключением 1941 и 1942). В отдельные годы проводилось по 2 чемпионата (личный и командный). Подобные изменения были обусловлены спецификой подготовки к важнейшим международным соревнованиям данного сезона.

1943—1991 
В 1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1991 годы чемпионаты страны по лёгкой атлетике становились составной частью финальных соревнований спартакиад народов СССР.

Последний чемпионат СССР по лёгкой атлетике прошёл в 1991 году.

Чемпионаты

Литература 
 
 Абдуллаев А. М., Орлов Р. В. и др. Книга легкоатлета М.: Физкультура и спорт, 1971 384 с.

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1920 года
Исчезли в 1992 году
Появились в 1920 году в России